Флегрейские поля (, от  — гореть) — крупный вулканический район, расположенный к западу от Неаполя (Италия) на берегу залива Поццуоли (), ограниченного с запада мысом Мизено (), а с востока — мысом Посиллипо (), в свою очередь являющимся северной бухтой Неаполитанского залива. Сюда же относится и прибрежная полоса Тирренского моря () у Кум (), а также острова Низида, Прочида, Вивара и Искья. Поля занимают площадь ориентировочно 10 × 10 км. В 2003 году объявлена национальным парком.

Вулканическая кальдера расположена преимущественно под водой; состоит из 24 кратеров и вулканических поднятий. Гидротермальная активность наблюдается в районах
Lucrino, Agnano и в окрестностях города Поццуоли.

В районе вулкана Сольфатара наблюдается выход вулканических газов.

Наблюдаются явления брадисейсма — медленного поднятия и опускания почвы под действием процессов в магматической камере.

Геология 
Эта местность принадлежит к немногочисленным территориям, находящимся в густонаселённых районах, где магма подходит настолько близко к земной поверхности, что почва регулярно совершает медленные вертикальные перемещения — брадисейсмы.

Так, в городе Поццуоли в 1970 и 1983 годах его старый центр Рионе Терре, находившийся на высоком утёсе, образованном вулканическим туфом, внезапно поднялся, а затем медленно и неравномерно стал опускаться. В результате 10 тыс. жителей были эвакуированы и не вернулись в свои дома; посещение этого района было запрещено.

История извержений 
Суперизвержение Флегрейских полей около 40 тыс. лет назад, произошедшее по геологическим меркам синхронно с извержениями вулканов Казбек на Кавказе и Святая Анна в Южных Карпатах, возможно, вызвало наступление «вулканической зимы» и стало одной из причин вымирания неандертальцев. Согласно новым данным, после извержения в Кампании 39 тысяч лет назад в атмосфере над Европой увеличилось количество серы, поглощавшей и рассеивавшей солнечный свет, в результате чего температура воздуха снизилась на 5—10° С. Извержение было двухстадийным — объём выбросов от первого извержения составил 50 км³ твёрдых частиц, выброшенных в атмосферу, а вся серия извержений дала более 500 км³ твёрдых частиц. Вулканические породы распределяются клином на северо-восток от Южной Италии до Южного Урала. Они покрыли слоем пепла более 1,1 миллиона км² — от Южной Италии до Причерноморья и Каспийского моря. Вплоть до Румынии слой пепла достигал почти метра. В тех местах, где растительность не погибла полностью от пепла, её рост был значительно угнетён. Последовавшая череда холодных лет в отсутствии даже умеренного летнего потепления привела к тому, что рост зелёной массы растений остановился, а недостаток света препятствовал фотосинтезу. Животные, которые не погибли во время выпадения пепла, покинули значительную территорию от Италии до Приуралья. Извержение на Флегрейских полях было сильнейшим в Европе за последние 200 тыс. лет.

Последнее извержение на Флегрейских полях произошло 29 сентября 1538 года. Оно продолжалось до шестого октября и привело к образованию шлакового конуса Монте-Нуово.

Прогноз

Объекты туризма 
Вследствие колебаний уровня почвы прибрежная часть города, названного ещё в I веке нашей эры Сенекой «городом на море», погрузилась на глубину до 10 метров и в настоящее время стала туристским объектом, осмотр которого возможен со специализированных судов, в днище которых вставлены иллюминаторы. Это — так называемые «подводные Помпеи».

В Поццуоли находится и так называемый «Храм Сераписа» (построен в I—II веках нашей эры), получивший своё имя от найденной здесь статуи эллинистического божества, но на самом деле представляющий собой городской продуктовый рынок, колонны которого изъедены морскими моллюсками.

Город Поццуоли, основанный ещё в 520 году до н. э. греческими колонистами, назвавшими его Дикеархией, что значит «справедливое правление», получил своё современное название от римлян в связи с находящимися здесь колодцами, испускавшими зловонные испарения.

Невдалеке от города находится Сольфатара (от позднеримского Sulpha Terra — серная земля) — по сути доступный для посещения вулкан, образованный несколькими фумаролами. Самая большая из них, появившаяся 4000 лет назад Бокка гранде, представляет собой источник перегретого пара с температурой 160° С, содержащего вулканические газы с запахом сероводорода. В конце 2012 года в этом кратере началось сильное деформирование земли — учёные установили, что это один из немногих супервулканов на нашей планете.

Мифология 

Флегрейские поля (Phlegraei Campi, τά Φλεγραία πεδία, ή Φλέγρα, собств. «выжженная земля») — в древнегреческой мифологии вулканический край, где произошла гигантомахия — битва богов во главе с Зевсом, которым помогал Геракл, с гигантами. Уже Диодор не верил, что на стороне Геракла сражались боги.

По-видимому, первоначально это место помещалось древними где-то в Македонии. Страбон, однако, называл Флегрейскими полями 13-километровую кальдеру в окрестностях Кум, около Везувия. Эта равнинная местность простирается по берегу Тирренского моря от Кум до Капуи. Данная полоса неаполитанской Кампании была известна также под именем Laborinus Campus, Laborini Campi, Laboriae — быть может, в связи с чрезвычайным плодородием её почвы.

См. также 
 Мегаизвержение Флегрейских полей

Примечания 

Комментарии

Литература 
 

Вулканы Италии
Италия в древнегреческой мифологии
Супервулканы
Вулканы VEI-7
Дремлющие вулканы